Scott City (Indiana)
 Scott City (Kansas)
 Scott City (Missouri)